Петро́в, Серге́й Андре́евич:
 Петров, Сергей Андреевич (1889—1918) — русский морской лётчик.
 Петров, Сергей Андреевич (род. 1991) — российский футболист.